Обход — многозначное слово, может применяться к следующим понятиям:
 Обход — действие людей по глаголу обходить, что-либо.
 Обход — название ряда объездных автодорог вокруг некоторых городов:
 Обход города Вологды;
 Обход города Воронежа;
 Обход города Иркутска;
 Обход города Омска;
 Обход Сочи;
 Обход города Челябинска;
 Обход Хабаровска.
 Обход — один из видов войскового манёвра.
 Обход (боевой ход) — в средневековой фортификации защищённая тесовой кровлей или открытая галерея с бойницами на крепостной стене. 
 «Обход» — фильм Николаса Роуга (1971 год)

Топоним 
 Обход — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области
 Обход — посёлок в Уренском районе Нижегородской области
 Обход — железнодорожная станция в Уренском районе Нижегородской области

См. также 
 Обход графа — задача в теории графов.